1-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в 1954 году в Шахматном клубе имени М. И. Чигорина (Ленинград) по круговой системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью — ½ очка, за поражение — 0.

Чемпионом страны стал Исер Куперман из Киева. Второе место занял Пётр Святой (Ленинград), на третьем месте финишировал Зиновий Цирик из Харькова. Москвич Владимир Гиляров, основоположник советской школы международных шашек, разделил 6—9 места.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1954
Соревнования по международным шашкам в Санкт-Петербурге
1954 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1954 году
1954 год в Санкт-Петербурге